Alma mater est une expression d'origine latine, traduisible par « mère nourricière ». 

Alma mater peut aussi désigner :
 Alma mater, un film italien réalisé par Enrico Guazzoni réalisé en 1915 au cinéma ;
 Alma mater, un film uruguayen réalisé par Álvaro Buela réalisé en 2004 au cinéma ;
 , une université internationale basée à Salzbourg en Autriche ;
 Alma mater, une bulle pontificale du pape Clément V en 1310.